

Patronymie 
 Marc Bureau (1955-), maire de la ville de Gatineau au Canada.
 Marc Bureau (1966-), ancien joueur de hockey sur glace canadien.
 Marc Bureau (19??-), ancien maire de la ville de Sherbrooke (1970-1974), Québec, Canada.